Ambler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Ambler (1879–1940), englischer Fußballspieler
 Charlie Ambler (1868–1952), englischer Fußballspieler
 Eric Ambler (1909–1998), britischer Schriftsteller
 Geoffrey Ambler (1904–1978), britischer Offizier der Royal Air Force
 Jacob A. Ambler (1829–1906), US-amerikanischer Politiker
 Joe Ambler (1860–1899), englischer Cricketspieler
 Kevin Ambler (* 1961), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Margaretha Ambler (* 1934), schwedische Prinzessin
 Ned Ambler, US-amerikanischer Filmemacher und Fotograf
 Richard Ambler († 2013), britischer Biochemiker und Mikrobiologe
 Roy Ambler (1937–2007), englischer Fußballspieler
 Scott W. Ambler (* 1966), kanadischer Ingenieur und Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ambler (Alaska), im Northwest Arctic County
 Ambler (Indiana), im LaPorte County
 Ambler (Kalifornien), im Tulare County
 Ambler (Pennsylvania), im Montgomery County
 Ambler Heights, im Cuyahoga County, Ohio
 Ambler House, im Montgomery County, Pennsylvania
 Ambler Park, im Monterey County, Kalifornien

Sonstiges:

 Ambler River, ein Fluss in Alaska
 Ambler Airport, ein Flugplatz in Alaska
 Ambler City Park, Park im Montgomery County, Pennsylvania
 Ambler Heights Historic District, Park im Cuyahoga County, Ohio
 Ambler Park, Park im Cuyahoga County, Ohio